Ordu, törökországi tartomány
 Ordu, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Ordu, az azonos nevű török tartomány székhelye